Langå Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:
 Langå Sogn (Nyborg Kommune)
 Langå Sogn (Randers Kommune)